Laquelle? – film del 1912 diretto da Léonce Perret
 Laquelle? – cortometraggio del 1916 prodotto dalla Pathé Frères